Clemente Domínguez (1946-2005), autoproclamatosi papa, capo della Chiesa Cattolica Palmariana.
 Jean-Gaston Tremblay, sacerdote canadese, dichiaratosi papa, capo degli Apostoli dell'Amore Infinito.

Pagine correlate
 Papa Gregorio XVI, l'ultimo papa della Chiesa cattolica con il nome di "Gregorio"
 Ipotesi sull'elezione papale di Giuseppe Siri, una teoria sostenuta in ambienti sedevacantisti statunitensi
 Sedevacantismo
 Antipapa